Диве́рти́кул (от лат. diverticulum — дорога в сторону) — врожденное или приобретенное слепо заканчивающееся выпячивание стенки полого или трубчатого органа.

Дивертикулы человека 
Наиболее часто у человека встречаются дивертикулы пищеварительного тракта. 

Наибольшее клиническое значение имеют дивертикулы пищевода, кишечника (дивертикулы двенадцатиперстной кишки, Меккелев дивертикул, множественные дивертикулы толстой кишки). Наличие дивертикулов в толстом кишечнике носит название , воспаление дивертикулов — дивертикулит.

Большое значение также имеют дивертикулы мочевого пузыря.

В прочих полых и трубчатых органах (сердце, трахея, желудок, мочеточники, уретра и др.) дивертикулы встречаются крайне редко.

Дивертикул Меккеля 

Меккелев дивертикул (по имени немецкого анатома J.F. Meckel Jr., 1781—1833) — локальное мешковидное выпячивание стенки подвздошной кишки, образовавшееся вследствие неполного заращения жёлточного протока, который участвует в питании плода; как правило, расположен на расстоянии 10—100 см от илеоцекального угла.

Дивертикул пищевода 

Дивертикул пищевода — мешковидное выпячивание стенки пищевода. Различают пульсионные и тракционные дивертикулы пищевода. В зависимости от расположения их разделяют на глоточно-пищеводные (ценкеровские), эпибронхиальные (бифуркационные, среднепищеводные), эпифренальные (наддиафрагмальные).

Дивертикул мочевого пузыря 

Дивертикул мочевого пузыря — мешковидное выпячивание стенки мочевого пузыря. Врожденные дивертикулы обычно одиночные, располагаются на заднебоковой стенке, соединяются с основной полостью пузыря длинной шейкой. Приобретенные зачастую имеют множественный характер.

Литература 

 Большая домашняя медицинская энциклопедия/Совр. попул. ил. изд. — М.: Эксмо, 2008. — 800 с. Под редакцией О. В. Зубкова Ответственный редактор Н. В. Дубенюк ISBN 978-5-699-29490-9 (ПИ-1) ISBN 978-5-699-30199-7 (ПИ-2)
 
 J.F. Meckel. Über die Divertickel am Darmkanal. Archiv für die Physiologie, Halle, 1809; 9: S. 421—453.

Аномалии развития
Анатомия